Höjdhoppet för herrar vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 9-10 september.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972